Spirit est un mot anglais signifiant « esprit ».

Culture

Littérature

Périodiques 
 Spirit, magazine inflight de la compagnie aérienne américaine Southwest Airlines.

Bandes dessinées 
 Le Spirit, bande dessinée américaine de Will Eisner créé en 1940 ;
 Spirit, bande dessinée de Li Chi Tak publiée aux éditions Dargaud.

Cinéma/Télévision 
 Spirit, l'étalon des plaines (2002), film d'animation américain sorti en 2002 ;
 Spirit : Au galop en toute liberté, série d'animation américaine adaptée du film et diffusée à partir de 2017 ;
 Spirit : Au galop en toute liberté - À l'école d'équitation, série d'animation américaine dérivée de la précédente et diffusée à partir de 2020 ;
 Spirit : L'Indomptable (2021), film d'animation américain adapté de la série télévisée ;
 The Spirit (2008), film américain de Frank Miller, adapté de la série de bande dessinée du même nom ;
 Spirit (2011), court métrage britannique de Parv Bancil ;
 Spirit (2013), court métrage américain d'Elena Weinberg.

Musique 
 Spirit est un groupe de rock californien fondé par Randy California en 1967.
 The Spirit est une chanson du groupe de rock britannique Magnum parue sur l'album Chase the Dragon (1982). C'est aussi le titre d'un de leurs albums en concert sorti en 1991.
 Spirit est une chanson produite par Beyoncé parue sur l'album The Lion King: The Gift lié à la bande originale et donc, directement inspiré du film Le Roi Lion sorti en 2019 (le remake du film de 1994).
 Spirit est un album du groupe de folk metal Eluveitie (2006).
 Spirit est un album de la chanteuse anglaise Leona Lewis (2007).
 Spirit est un album du groupe anglais Depeche Mode (2017).

Jeux
 Spirit of 76 est un célèbre flipper de Gottlieb sorti fin 1975 à l'occasion du bicentenaire des États-Unis ;
 Spirit, l'étalon des plaines, jeu vidéo adapté du film du même titre, sorti en 2002.

Sports
 Spirit est une ancienne écurie de Formule 1, en activité de 1983 à 1985, et dans laquelle a notamment débuté le V6 Honda turbo.

Politique 

 Spirit, un parti politique belge libéral de gauche fondé en 2001, devenu VlaamsProgressieven puis Sociaal-Liberale Partij avant de fusionner avec le parti vert Groen!.

Informatique 

 Spirit est un système d'accès à l'information créé par la CEA, l'École des mines et les CNRS.

Toponymes 

 Lac Spirit, au Yukon (Canada)

Véhicules 
 Spirit of St. Louis est l'avion de Charles Lindbergh.
 Spirit est le nom de la première des deux sondes MER envoyées sur Mars en 2003, et qui ont atterri en 2004, la seconde étant Opportunity.
 Le Spirit of Free Enterprise est un ferry construit pour la compagnie Townsend Thoresen.
 Le HMS Spirit, un sous-marin de  de la Royal Navy.

Divers 

 (37452) Spirit, un astéroïde ;
 Spirit, un gratte-ciel en construction à Gold Coast en Australie ;
 Spirit AeroSystems, compagnie américaine de structures aéronautiques ;
 le white spirit est un produit raffiné de la distillation du pétrole ;
 Spirit, un groupe immobilier français.